Contea di Shelby o Shelby County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Shelby – Alabama
Contea di Shelby – Illinois
Contea di Shelby – Indiana
Contea di Shelby – Iowa
Contea di Shelby – Kentucky
Contea di Shelby – Missouri
Contea di Shelby – Ohio
Contea di Shelby – Tennessee
Contea di Shelby – Texas